18-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 21 по 24 июля 2005 года на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса в Каунасе (Литва). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1986 года рождения и моложе. В чемпионате участвовали около 1000 спортсменов из 44 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 30 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2005 года
Спорт в Литве в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Каунасе
Чемпионаты Европы в Литве
лёгкая атлетика юниоры
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Литве